Arkowyen kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arkūten, ort, Zanjan, 
 Arkowyen (ort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar